Екатери́на Васи́льевна Григо́рьева (), в девичестве Лещёва — российская легкоатлетка, специалистка по спринтерскому бегу. Выступала за сборную России по лёгкой атлетике в 1990-х и 2000-х годах, чемпионка Европы, многократная победительница и призёрка первенств национального значения, участница летних Олимпийских игр в Атланте. Представляла Волгоградскую область. Заслуженный мастер спорта России (2006).

Биография 
Екатерина Лещёва родилась 21 апреля 1974 года в Волгограде.

Начала заниматься бегом в возрасте 11 лет под руководством Олега Владимировича Акимова. Позже была подопечной заслуженного тренера Владимира Николаевича Типаева. Состояла волгоградском спортивном обществе Профсоюзов и в ЦСКА.

Дебютировала на международном уровне в сезоне 1992 года, когда вошла в состав Объединённой команды, собранной из спортсменов бывших советских республик, и выступила на мировом первенстве среди юниоров в Сеуле — в эстафете 4 × 100 метров вместе со своими партнёршами сошла с дистанции, тогда как в эстафете 4 × 400 метров показала в финале восьмой результат.

После распада Советского Союза представляла российскую национальную сборную. Так, в 1993 году стартовала на юниорском европейском первенстве в Сан-Себастьяне, где стала серебряной призёркой в эстафете 4 × 400 метров.

В 1994 году на молодёжном Кубке Европы в Остраве была лучшей в беге на 200 метров и в эстафете 4 × 100 метров. В этом сезоне вышла на взрослый уровень, в частности на двухсотметровой дистанции взяла бронзу на взрослом чемпионате России в Санкт-Петербурге, дошла до стадии полуфиналов на чемпионате Европы в Хельсинки (также вместе с российской командой стала второй в эстафете 4 × 100 метров, но принимала участие исключительно в предварительном квалификационном забеге).

На домашнем зимнем чемпионате России 1995 года в Волгограде одержала победу в беге на 60 и 200 метров, затем отметилась выступлением на чемпионате мира в помещении в Барселоне. На летнем чемпионате России в Москве получила золото и серебро на дистанциях 100 и 200 метров соответственно. Участвовала в чемпионате мира в Гётеборге и в Кубке Европы в Лилле — во втором случае финишировала второй в индивидуальном беге на 100 метров и победила в эстафете 4 × 100 метров.

В 1996 году на чемпионате России в Санкт-Петербурге взяла бронзу в беге на 200 метров. По итогам чемпионата удостоилась права защищать честь страны на Олимпийских играх в Атланте — в программе эстафеты 4 × 100 метров вместе с соотечественницами Галиной Мальчугиной, Натальей Помощниковой-Вороновой и Ириной Приваловой стала в финале четвёртой.

После атлантской Олимпиады Лещёва осталась в составе российской национальной сборной и продолжила принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 1997 году на зимнем чемпионате России в Волгограде она стала серебряной призёркой в беге на 60 и 200 метров, затем отправилась на чемпионат мира в помещении в Париже, где на двухсотметровой дистанции финишировала в финале пятой. На летнем чемпионате России в Туле была лучшей в дисциплинах 100 и 200 метров. Побывала на чемпионате мира в Афинах — стала четвёртой в беге на 200 метров и пятой в эстафете 4 × 100 метров. Помимо этого, в дисциплине 200 метров одержала победу на Универсиаде в Катании, в эстафете 4 × 100 метров была лучшей на Кубке Европы в Мюнхене.

В 1998 году на чемпионате России в Москве взяла бронзу в беге на 200 метров, в то время как на Кубке Европы в Санкт-Петербурге победила в эстафете 4 × 100 метров. На Играх доброй воли в Нью-Йорке стала восьмой на дистанции 200 метров и третьей в эстафете 4 × 100 метров.

На зимнем чемпионате России 2000 года в Волгограде стала серебряной призёркой в беге на 200 метров, после чего в той же дисциплине завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в помещении в Генте.

В 2001 году на чемпионате России в Туле победила в беге на 100 и 200 метров. На последовавшем чемпионате мира в Эдмонтоне провалила допинг-тест и была дисквалифицирована на два года.

После достаточно длительного перерыва, связанного с отстранением от участия в соревнованиях и рождением дочери Ирины, в сезоне 2005 года вернулась в большой спорт, уже под фамилией Григорьева выиграла зимний чемпионат России в Волгограде в беге на 60 метров. В той же дисциплине представляла страну на чемпионате Европы в помещении в Мадриде, где дошла до полуфинала.

В 2006 году на чемпионате России в Туле победила в беге на 100 метров. На чемпионате Европы в Гётеборге получила серебряную награду в дисциплине 100 метров и золотую награду в эстафете 4 × 100 метров. Также в эстафете была второй на Кубке мира в Афинах. По итогам сезона за победу на чемпионате Европы была удостоена почётного звания «Заслуженный мастер спорта России».

На чемпионате России 2007 года в Туле стала серебряной призёркой в беге на 100 метров, позже участвовала в чемпионате мира в Осаке.

В 2008 году на чемпионате России в Казани в составе команды Волгоградской области выиграла серебряную медаль в эстафете 4 × 100 метров.

На чемпионате России 2009 года в Волгограде с волгоградской командой одержала победу в эстафете 4 × 100 метров.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике
Заслуженные мастера спорта России
Легкоатлеты Волгограда
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил